Harnai kan syfta på följande platser:

Indien 

 Harnai (ort i Indien), Maharashtra,

Pakistan 

 Harnai, Pakistan, 

Robotskapade Indienförgreningar